Медина-де-Помар () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Мериндадес. Занимает площадь 305 км². Население — 6311 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 88 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Medina de Pomar
 Centro de desarrollo rural de las Merindades

Муниципалитеты Бургоса